Campeonato Uruguayo de Fútbol 2009-10 puede referirse a:

 el campeonato 2009-10 de la Primera División;
 el campeonato 2009-10 de la Segunda División;
 el campeonato 2009-10 de la Segunda División Amateur.